Богородка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Широковского сельского округа. Код КАТО — 116459100.

География 
Село расположено в юго-восточной части района на берегу реки Атыжок, в 30 км на юг от центра района села Балкашино.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Абылай хана,
 ул. Ахмета Байтурсынулы,
 ул. Казахстанская,
 ул. Маншук Маметова,
 ул. Мира,
 ул. Мухтара Ауэзова,
 ул. Парковая,
 ул. Сакена Сейфуллина,
 ул. Толе би,
 ул. Центральная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Красная Поляна в 7 км на юго-западе,
 село Богословка в 10 км на севере,
 село Владимировка в 12 км на северо-западе,
 село Дорогинка в 12 км на востоке,
 село Новый Городок в 15 км на западе,

Население 
В 1989 году население села составляло 883 человек (из них русских 59%, немцев 21%).

В 1999 году население села составляло 642 человека (327 мужчин и 315 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 586 человек (303 мужчины и 283 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района